Ocean City est le nom de plusieurs localités aux États-Unis :
 Ocean City, Floride
 Ocean City, Maryland
 Ocean City, New Jersey
 Ocean City, Washington

 Ocean City est le titre d'une série de bande dessinée.

Homonymie de toponyme